Phoenix (pronunțat Fenix, Fönix sau Finix) se referă cel mai des la: 

 Pasărea Phoenix, pasăre legendară ce renaște din propria-i cenușă. 
 Phoenix (formație), formație românească, originară din Timișoara. 
 Phoenix, post public german de televiziune
 Phoenix, Arizona, oraș din SUA

Phoenix se mai poate referi la:

Mitologie 

 Fenghuang, phoenix-ul asiatic
 Phoenix (fiul lui Amyntor), erou Troian de război din mitologia greacă
 Phoenix (fiul lui Agenor), un personaj din mitologia greacă

Locuri 
Africa de Sud
 Phoenix, Durban

Canada
 Phoenix, Alberta
 Phoenix, British Columbia

Irlanda
 Phoenix Park, parc faimos din Dublin, capitala Irlandei

Kiribati
 Insulele Phoenix

Mauritius
 Vacoas-Phoenix

Statele Unite
 Phoenix, Arizona
 Zonă metropolitană Phoenix, Arizona
 Phoenix, Illinois
 Phoenix, Louisiana
 Phoenix, Maryland
 Phoenix, Michigan
 Phoenix, New York
 Phoenix, Oregon

Astronomie și explorarea spațiului cosmic

Obiecte cosmice 

 Phoenix (constelație), constelație minoră din emisfera sudică
 Galaxia pitică Phoenix, galaxie de mici dimensiuni

Nave cosmice reale 

 Phoenix Mars Lander, navă robotică și misiune spațială a NASA vizând coborârea lină pe planeta Marte, lansată în 2007
 EADS Phoenix, vehicul de lansare reutilizabil propus de ESA, European Space Agency

Nave cosmice ficționale 

 Phoenix (Star Trek), navă cosmică de ficțiune din serialul de televiziune Star Trek, care a fost inițiat de Gene Roddenberry

Proiecte referitoare la viața extraterestră 

 Project Phoenix (SETI), proiect de căutare a diferite forme de inteligență extraterestră canalizat în ascultarea semnalelor radio provenite din spațiul cosmic

Media și divertisment

Film 
 Fushichō (engleză: Phoenix), un film din 1947 de Keisuke Kinoshita
 Pasărea Phoenix (film din 1965), de Robert Aldrich
 Phoenix (film din 1998), film de Danny Cannon
 Phoenix (film din 2006), film de Michael Akers

Literatură 
 Pasărea Phoenix, carte scrisă de Petru Creția
 Harry Potter și Ordinul Phoenix, carte scrisă de J.K. Rowling
 Phoenix: The Posthumous Papers of D. H. Lawrence (1885–1930), antologie de D. H. Lawrence
 Phoenix (novel), de Stephen Brust
 Phoenix Books, editură
 The Phoenix, scenetă de Morgan Spurlock
 The Phoenix, poem attribuit lui Lactantius
 The Phoenix (roman), de Henning Boëtius
 The Phoenix (Old English poem)
 The Phoenix (play), de Thomas Middleton
 Phoenix Force, a novel series
 Phoenix: The Fall & Rise of Videogames, de Leonard Herman

Muzicieni 
 Phoenix, formație pop din România
 Phoenix (producător muzical), producător american
 Dave "Phoenix" Farrell, muzician american, membru Linkin Park
 Phoenix (formație franceză), o formație alternative rock franceză

Albume 
 Phoenix (Agathodaimon album)
 Phoenix (Asia album)
 Phoenix (Breaking Pangaea album)
 Phoenix (Carpark North album)
 Phoenix (Clan of Xymox album)
 Phoenix (Dan Fogelberg album)
 Phoenix (Dreamtale album)
 Phoenix (EP), by The Warlocks
 Phoenix (Emil Bulls album)
 Phoenix (Everything in Slow Motion album)
 Phoenix (Grand Funk Railroad album)
 Phoenix (Just Surrender album)
 Phoenix (Labelle album)
 Phoenix (Pink Turns Blue album), de Pink Turns Blue
 Phoenix (The Classic Crime album)
 Phoenix (The Warlocks album)
 Phoenix (Vince Bell album)
 Phoenix (Zebrahead album)
 The Phoenix (Lyfe Jennings album)
 The Phoenix (Mastercastle album)
 The Phoenix (Raghav album)

Educație 
 University of Phoenix, universitate particulară din Statele Unite ale Americii

Oameni 

 Joaquin Phoenix (n. 1974), actor american
 River Phoenix (n. 1970 – d. 1993), actor american

Alte utilizări 
 Operation Phoenix, (sau Phenix), adesea Incidentul Vela, după numele unui satelit american (Vela) care a detectat semne ale incidentului, a fost numele de cod sub care a fost cunoscut controversatul test al exploziei unei bombe atomice de construcție sud-africană, la care ar fi participat și reprezentanți ai Israelului.

Vezi și 
 Phoenix Theatre (dezambiguizare)

Legături externe 

Nume proprii